«До того как стал известен» — дебютный студийный альбом российского видеоблогера и рэп-исполнителя из Уфы Алишера Моргенштерна, выпущенный 12 октября 2018 года на лейбле Yoola Music. В поддержку альбома Алишер отправился в концертный тур «RIP Morgenshtern Tour».

Описание 
Альбом состоит из 13 треков, переливающихся из рока в поп-панк. На альбоме отсутствуют совместные песни. Альбом является переизданием на цифровые площадки треков, которые были записаны Алишером ещё в 2017 году под никнеймом 1st July. В альбом вошли треки из двух альбомов раннего творчества Алишера, Garage (31 мая 2017) и Happy B-Day (1 июля 2017).

Продвижение 
В связи с выходом альбома Алишер объявил розыгрыш цепи за 250.000 рублей и двух других призов, для участия в котором необходимо было совершить репост записи с альбомом из его группы ВКонтакте на свою страницу. За три часа было совершено около 30.000 репостов, а за сутки более 50.000, что побило предыдущий рекорд по репостам за сутки, принадлежащий рэперу LIZER, который сумел собрать 28,2 тысячи репостов за сутки.

Отзывы 

InterMedia описали альбом как «приятный сюрприз для рецензента, когда вместо унылого матерного рэп-бубнежа из колонок донёсся энергичный ёрнический поп-панк, хотя и тоже не без мата. Как и многие молодые герои субкультур, Алишер Моргенштерн не стесняется в выражениях, не делит слова на разрешённые и запрещённые, хотя иногда ему удаётся проговорить нечто важное и без использования инвективной лексики. Немного смущает при этом полная неразборчивость в средствах: дистанция от хорошей качественной песни до тошнотворного эпатажного творения у него минимальна. Вот, скажем, „Братосын“ повествует об инцесте; музыка здесь стилистически напоминает „Бахыт-компот“, но даже отвязный Степанцов такие, хм, рискованные темы никогда не затрагивал. При этом следующим в трек-листе идёт песня „Пиво и скейтборд“, своеобразный гимн беззаботной молодёжи. И такие перепады настроения, переключения между жанрами и метания между эпатажем и милотой очень характерны для альбома».

Список композиций

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы 2018 года
Альбомы России
Альбомы на русском языке
Альбомы Моргенштерна
Дебютные альбомы 2018 года